Österrike består av 2 098 kommuner (tyska: Gemeinde) (1 januari 2018). Av dessa innehar 201 kommuner en så kallad stadsrätt. Några kommuner har innehaft stadsrätten i flera hundra år och deras nuvarande storlekar varierar mycket. Österrikes största stad är huvudstaden Wien med 1,9 miljoner invånare, medan den minsta staden är Rattenberg i Tyrolen med 411 invånare. Av statistiska skäl används ofta 10 000 invånare som tröskelvärde för att definiera vad som är en stad. I början av 2018 fanns det totalt 86 kommuner som hade fler än 10 000 invånare.

Definitioner av begreppet stad

Rättslig definition 
I Österrike finns det fyra olika typer av kommuner:
 Kommun med stadsrätt, som samtidigt utgör ett eget distrikt (tyska: Statutarstadt)
 Kommun med stadsrätt, som inte utgör ett eget distrikt (tyska: Stadtgemeinde)
 Köping (tyska: Marktgemeinde)
 Kommun, som varken har stadsrätt eller är köping (tyska: Gemeinde ohne Status)

Totalt finns det 15 kommuner som tillhör första kategorin och 186 kommuner som tillhör andra kategorin. Enligt rättslig definition finns det således 201 städer i Österrike.

Statistisk definition 
Österrikes statistiska centralbyrå, Statistik Austria, använder olika tröskelvärden för att definiera vad som är en stad. 10 000 invånare som tröskelvärde är dock vanligast. Även Österrikes städerförbund (tyska: Österreichischer Städtebund) använder detta värde. Enligt dess uppgifter ingår nästan alla kommuner vars invånarantal överstiger 10 000 i städerförbundet, medan inte alla kommuner med stadsrätt gör det.

Totalt finns det 86 kommuner med fler än 10 000 invånare, varav 12 kommuner saknar stadsrätt (1 januari 2018). De flesta kommuner med över 10 000 invånare finns i Österrikes största förbundsland Niederösterreich (26 stycken), följt av Steiermark (13), Oberösterreich (13), Vorarlberg (10), Tyrolen (8), Kärnten (7) och Salzburg (7). I Burgenland har enbart förbundslandets huvudstad, Eisenstadt, fler än 10 000 invånare. Även Österrikes huvudstad Wien, som utgör ett eget förbundsland, räknas som en enda kommun i statistiska sammanhang.

Lista över kommuner med stadsrätt 

1staden motsvarar distriktet (tyska: Statutarstadt)

Lista över kommuner med fler än 10 000 invånare

Se även 
 Österrikes kommuner
 Österrikes förbundsländer
 Lista över distrikt i Österrike

Referenser

Noter 

Österrikes administrativa indelning
Listor med anknytning till Österrike
 

he:אוסטריה#ערים